Stixi steht für:
 das ehemalige saarländische Unternehmen Stixi AG, welches Snacks und Feinbackwaren hergestellt hat.
 den Spitznamen des Schweizer Volksmusik-Sängers Erwin Stixenberger